Паулс — фамилия. Известные носители:

 Паулс, Алан (род. 1959) — аргентинский писатель, эссеист, киносценарист.
 Паулс, Раймонд Вольдемарович (род. 1936) — советский и латышский композитор, пианист, политический деятель.

См. также